Го́рьковское водохрани́лище — водохранилище на реке Волге, образованное плотиной Нижегородской ГЭС. Из-за своих размеров, а также из-за штормов с высотой волны более 2 метров, имеет обиходное название Горьковское море. Входит в Волжский каскад водохранилищ.
Площадь — 1590 км², объём — 8,71 км³, длина — 440 км, ширина — до 14 км, средняя глубина — 3,65 м, максимальная глубина — 22 м. Судоходной является правая сторона водохранилища. Высота над уровнем моря — 84 м.

Расположено в Ярославской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областях. На верхнем участке вода затопила только пойму и первую террасу. В районе впадения реки Кострома затоплена обширная низина, называемая Костромским заливом. Ниже города Юрьевца на месте древнего Пучеж-Катунского кратера начинается расширенная озеровидная часть водохранилища, в отдельных местах достигая ширины 14 км.

Заполнение водохранилища началось 24 августа 1955 года, после перекрытия русла Волги в районе строящейся плотины, и продолжалось до 1957 года. Перепад воды в районе Горьковской (Нижегородской) ГЭС составил 17 метров. Подпор вод водохранилища образует глубоководный судоходный путь до Ярославля и Рыбинска, проход судов ниже по течению обеспечивается двухкамерными шлюзами Городецкого гидроузла.

Высокие и живописные берега — в районе города Плёса. Проводится недельное регулирование стока; колебания уровня воды до 2 м. Создано в интересах энергетики, судоходства. Широко используется для рекреации и рыболовства. На берегах расположены города: Рыбинск, Тутаев, Ярославль, Кострома, Плёс, Наволоки, Кинешма, Заволжск, Юрьевец, Пучеж, Чкаловск, Заволжье, Городец.

Из-за заполнения водохранилища Сокольский район Ивановской области оказался отрезанным от областного центра и позднее был присоединён к Нижегородской области.

В акватории водохранилища ведётся промышленное рыболовство леща, щуки, судака, сома, сазана, жереха, налима, чехони, густеры, синца, пресноводного окуня, язя, берша, плотвы, краснопёрки, уклеи, ерша, тюльки и карася.

Примечания 

Появились в 1957 году в России
Водохранилища Ярославской области
Водохранилища Нижегородской области
Водохранилища Ивановской области
Водохранилища Костромской области
 
Водохранилища на Волге